Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Nyctée fils de Poséidon, père de Callisto ;
 Nyctée, roi de Thèbes.